Ez a lista az Arsenal FC híresebb labdarúgóit sorolja fel, és azokat a játékosokat is tartalmazza, akik legalább száz mérkőzésen pályára léptek a csapat színeiben első osztályú vagy bármely más profi sorozatban.

A játékosok 

Labdarúgók angol klubok szerint
Klubcsapatok játékosainak listái